III — римская цифра 3.
 III век — столетие, длившееся от 201 года до 300.
 III век до н. э. — столетие, длившееся от 300 года до 201 года до н. э..
 III Августов легион
 III Галльский легион
 III Италийский легион
 III Киренаикский легион
 III Парфянский легион
 III Рейх
 III Вселенский собор
 III округ Парижа

Музыка 
 III — альбом группы Бумбокс
 III — альбом группы Bosse-de-Nage